Вайя́н () — французская фамилия. Иногда передаётся как Вайа́н, Валья́н, Вейян. Известные носители:

 Вайян, Андре (1890—1977) — французский славист.
 Вайян, Даниэль (род. 1949) — французский политик.
 Вальян, Жан Батист Филибер (1790—1872) — французский маршал.
 Вайян, Жан-Фуа (1632—1706) — французский нумизмат.
 Вайян, Эдуар (1840—1915) — французский социалист.
 Вайян, Огюст (1861—1894) — французский анархист.
 Вайян, Роже (1907—1965) — французский писатель.
 Вайян, Себастьян (1669—1722) — французский ботаник и миколог.

См. также